Alamannenmuseum steht für:

 Alamannenmuseum Ellwangen
 Alamannen-Museum Vörstetten
 Alamannenmuseum Weingarten